Bremer Straßenbahn steht für:
 Bremer Straßenbahn AG, das Verkehrsunternehmen der Stadt Bremen
 Straßenbahn Bremen, das von der BSAG betriebene Straßenbahnsystem in der Stadt Bremen